1. slovenská futbalová liga met de sponsornaam "Fortuna liga", hoogste voetbalklasse in Slowakije
 1. česká fotbalová liga met de sponsornaam "Fortuna liga", hoogste voetbalklasse in Tsjechië